Oliver Jonas Queen è un personaggio della serie televisiva Smallville, interpretato da Justin Hartley, liberamente ispirato al personaggio dei fumetti DC Comics Freccia Verde. È inizialmente apparso in diversi episodi della sesta stagione e in un episodio della settima stagione. Successivamente è entrato a far parte del cast regolare dall'ottava stagione.

Antefatti 
Il miliardario Oliver Queen, figlio di Robert e Laura Queen, proprietari delle industrie omonime e appartenenti ad una delle più ricche famiglie dello Stato americano (insieme ai Luthor, ai Teague, ai Swann e alla rispettiva assistente Bridget Crosby), mentre si trovava su di uno yacht per un party, si ubriaca e cade in mare; naufraga su di un'isola deserta e, per sopravvivere, si costruisce un rudimentale arco di legno con il quale riesce a cacciare; dopo settimane di pratica, diventa eccezionale. Viene salvato da una barca che in seguito scoprirà essere di alcuni trafficanti di droga; con la nuova abilità appresa, Oliver sgomina la banda e la fa arrestare.
Successivamente, indossando un costume da "Robin Hood" e usando le sue risorse economiche per finanziare il suo arsenale e rafforzando il suo corpo tramite diverse arti marziali, Oliver Queen diventa Freccia Verde, il giustiziere di Star City.

Biografia del personaggio 
Oliver rimane orfano di entrambi i genitori dopo la pioggia di meteoriti del 1989 (anche se in realtà furono uccisi su ordine da Lionel Luthor). Da adolescente frequenta la prestigiosa "Excelsior Academy" a Metropolis insieme a Lex Luthor, che tratterà con atteggiamenti da bullo.

Si trasferisce a Metropolis, nella Queen Tower, durante la sesta stagione. A metà di quella stagione lascerà la città per poi ritornarci nell'ottava.

Di giorno è un miliardario playboy, che ama l'attività fisica e lo yoga, ma di notte è il supereroe Freccia Verde (il nome è dato da Lois). Sebbene non possegga super poteri, a parte la mira infallibile, è un esperto di diverse arti marziali e riesce ad avere un ampio arsenale tecnologico a sua disposizione, grazie alle industrie Queen che lavorano nel campo della cibernetica, delle armi e della farmaceutica. Così è dotato di visori notturni e congegni particolari (frecce soporifere e frecce ad energia elettrostatica). Il suo equipaggiamento e il suo costume da Robin Hood del nuovo millennio, sono nascosti dietro la parete del suo ufficio. Grazie al travestimento e ad una voce camuffata, riesce a celare la sua identità.

Si scopre che la sua missione è quella di combattere Lex Luthor e i suoi folli progetti, in particolar modo il 33.1. Per fare ciò si avvale della collaborazione di altri ragazzi dotati di particolari abilità (non indotte dai meteoriti). Nella sesta stagione ha reclutato nella sua squadra Bart Allen/Impulse, Arthur Curry/Aquaman e Victor Stone/Cyborg, mentre Dinah Lance/Black Canary (nella settima), e si avvale della collaborazione di Clark Kent. Insieme formano la Lega della Giustizia. Le loro missioni consistono principalmente nel sabotaggio dei laboratori della LuthorCorp. sparsi in giro per il mondo, inoltre Oliver si offre di aiutare tutti coloro che hanno dei poteri, magari già vittime di esperimenti di Lex.

Al contrario di Clark, la sua personalità non è completamente positiva. Infatti non disdegna l'uso di metodi illegali per raggiungere i suoi scopi e a volte è incline a scatti di rabbia.

Mentre la senatrice Martha Kent chiedeva il suo appoggio finanziario nella sesta stagione, Oliver conosce Lois Lane e i due iniziano una relazione. Lois è anche ossessionata da Freccia Verde e fa di tutto per scoprire la sua vera identità. È quasi vicina a farlo se non fosse per Clark che, conoscendo chi è veramente Oliver Queen, decide di calarsi nei suoi panni per sviarla. Oliver, non potendo rivelarle il suo segreto, quando deve lasciare la città decide anche di troncare il loro fidanzamento. Nella stagione successiva torna a Metropolis e sembra che le cose tra lui e Lois si stiano per aggiustare, ma la ragazza scopre il suo segreto e decide di lasciarlo, in quanto non riuscirebbe a condividerlo con il resto del mondo.

Nell'ottava stagione, dopo aver salvato Clark sperduto nell'Artide, scopre che i genitori sono morti per colpa di Lionel Luthor, quindi il suo obiettivo è trovare lo scomparso Lex e vendicarsi. Intanto incontrerà un nuovo avversario in Tess Mercer. Durante questa serie si scopriranno molte cose sulle sue origini: Oliver, infatti, naufrago in un'isola deserta, passerà due anni cacciando animali con arco e freccia per sopravvivere. Riuscirà a mettersi in salvo solo grazie alla stessa Tess, con la quale in seguito allaccerà una relazione, finita male.
Verso la fine della serie, Clark Kent si allontanerà da lui, non condividendo l'assassinio di Lex; sempre in questo periodo la missione di Oliver diventa fermare Davis Bloome.

Nella nona stagione, dopo un periodo buio in cui si perde completamente tra alcool e droghe, Oliver si riconcilia con Clark, e comincia una relazione amorosa con la collega nella Lega ella Giustizia Chloe Sullivan. Dopo la scomparsa di quest'ultima, nella decima stagione, rivela al mondo la sua doppia identità. Nel quindicesimo episodio dell'ultima serie di Smallville si sposa con Chloe Sullivan, e decide di trasferirsi a Star City con lei e continuare a combattere il crimine nella sua città. Torna a Metropolis per aiutare Clark contro l'Oscurità e Darkseid (che nel frattempo l'ha infettato) ma alla fine della serie viene liberato dal marchio malefico e aiuta Clark a debellare la minaccia. In seguito Oliver e Chloe hanno un figlio: Jonathan.

Personaggi di Smallville
Queen, Oliver
Arcieri immaginari